Esta é uma lista de municípios da Região Nordeste do Brasil, por área da unidade territorial, tendo como base o quadro territorial vigente no país no dia 30 de abril de 2019. Os valores foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Portaria nº 177, de 15 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de maio seguinte. Fernando de Noronha, com área de , não é incluído nesta lista por não ser um município e sim um distrito estadual de Pernambuco.

Lista